Архиепархия Импхала () — архиепархия Римско-Католической церкви c центром в городе Импхал, Индия. В митрополию Ипхала входит епархия Кохимы. Кафедральным собором архиепархии Импхала является церковь святого Иосифа.

История 
13 марта 1980 года Римский папа Иоанн Павел II выпустил буллу Cum Nos, которой разделил епархию Кохимы-Импхала на две епархии Импхала и Кохимы. В этот же день епархия Импхала вошла в митрополию Шиллонга. 

10 июля 1995 года Римский папа Иоанн Павел II выпустил буллу Cum Ecclesia catholica, которой возвёл епархию Импхала в ранг архиепархии.

Ординарии епархии 
 архиепископ Joseph Mittathany (28.03.1980 – 12.07.2006); 
 архиепископ Dominic Lumon (12.07.2006 – по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Cum Nos  
   Булла  Cum Ecclesia catholica

Ссылки 
 Информация  

Импхала